Japans basketbalteam (mannen)
 Japans basketbalteam (vrouwen)